Бондаренко Юрій:

 Бондаренко Юрій Васильович (біолог) ( 1948) — український біолог, доктор біологічних наук.
 Бондаренко Юрій Васильович (футболіст) ( 1949) — радянський футболіст, футбольний тренер. Майстер спорту СРСР.
 Бондаренко Юрій Вікторович ( 1957) — радянський футболіст, нападник, майстер спорту СРСР.
 Бондаренко Юрій Іванович (патофізіолог) — український патофізіолог, професор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.
 Бондаренко Юрій Іванович (художник) ( 1942) — український художник-графік.
 Бондаренко Юрій Олександрович ( 1979) — український спортсмен, майстер спорту з кікбоксінгу.